Perception peut désigner :

Philosophie 
 Perception (phénoménologie)
 Phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty)

Psychologie 
 perception, phénomène psychologique qui relie les hommes et les animaux en général au monde sensible par l'intermédiaire de leurs sens.
 perception par les cinq sens :
 perception visuelle
 perception auditive ou acoustique
 perception olfactive
 perception tactile
 perception gustative
 perceptions cognitives :
 perception du temps ou perception temporelle
 perception de l'espace ou perception dans l’espace
 perception figure-fond
 perception de la parole
 perception de la profondeur
 perception sélective
 perception subliminale
 perception des visages
 perception de l’équilibre ou équilibrioception
 perception du corps ou proprioception
 perceptions extrasensorielles, échange d'information selon des principes inconnus des sciences actuelles.

Fiscalité 
 perception des impôts, collecte ou recouvrement des impôts par le receveur.

Arts et lettres 
 Perception, série télévisée américaine.
 Perceptions, film américain de Randy Vasquez sorti en 2005.
 Perceptions, Groupe de musique de Shawinigan.
 Perception, jeu vidéo du genre survival horror.
 Perception, société australienne de création de jeux vidéo.

Autres 
 perception du risque ou perception cindynique, appréciation et conciliation du risque avec l'action envisagée.
 perception de l'environnement, élément essentiel de l'intelligence économique.
 perception par les plantes, capacité des plantes à détecter l'environnement et à s'ajuster en conséquence.
 Perceptions International, société américaine de sécurité privée.
 Méta-perception